— название биологических таксонов:
  — род ос из семейства сфециды (роющие осы).
  — род растений семейства Злаки.